L'ultimo gioco (Players) – film del 1979 diretto da Anthony Harvey
 Giocatori (Players) – romanzo di Don DeLillo del 1977
 Players – editrice di videogiochi britannica

Musica 
 Players – album di Too $hort del 1987
 Players – singolo di Coi Leray del 2022

Televisione 
 Players – serie televisiva
 Giocatori (Players) – episodio della quarta stagione di Angel
 Tradizioni di famiglia (Players) – episodio della sesta stagione di Law & Order: Criminal Intent